Щенники — название населённых пунктов в России:

 Щенники — деревня в Оричевском районе Кировской области.
 Щенники — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.